Ташкентский архитектурно-строительный институт () — высшее учебное заведение по архитектурно-строительным направлениям в Ташкенте (Узбекистан).

История 
Институт создан 6 мая 1991 года Указом Президента Узбекской ССР И. А. Каримовым на базе архитектурного факультета, факультета промышленно-гражданского строительства и инженерно-строительного факультета Ташкентского политехнического института имени Беруни.

Институт является опорным учебным заведением Республики по архитектурно-строительным учебным направлениям, является ответственным при выполнении задач высшего образования в сфере национальной программы по подготовке кадров. В институте ведут свою деятельность факультеты «Архитектура», «Строительство зданий и сооружений», «Инженерно-строительной инфраструктуры», «Управление строительством», а также академический лицей, центр повышения квалификации и переподготовки менеджеров в сфере строительства и отдел международных отношений.

В Ташкентском архитектурно-строительном институте ведут свою деятельность 350 члена профессорско-преподавательского состава, из них 28 доктора наук и профессора, 121 кандидатов наук и доцентов. 38,5% профессоров-преподавателей института имеют научные степени и звания. В институте учатся свыше двух тысяч студентов по 13 образовательным направлениям бакалавриата и по 20 специальностям магистратуры. Во время учебного процесса студенты имеют возможность получить глубокие теоретические знания и научно-практические советы. В институте действуют специализированные советы по защите докторских диссертаций в сфере архитектуры и строительства. Научно-педагогические кадры, через отдел науки и подготовки научно-педагогических кадров, подготавливаются по 7 направлениям.  Научно-исследовательские работы института внесены в Государственную научно-теоретическую программу по развитию основных направлений Республики Узбекистан. 

Специалисты института принимают заказы по конструкции строительства, проектированию общественных и жилых зданий, выявляют прочность зданий и помещений от землетрясений, производят качественные строительные материалы на основе техногенных отходов. В издательско-редакционном отделе института издаются учебники, учебные пособия, монографии и сборники научных работ.   

Изучая всеобщую технику и специальные предметы, применяя новейшую педагогическую технологию, используя достижения науки и техники, был основан центр повышения квалификации и переподготовки менеджеров в сфере строительства Республики Узбекистан.   

В действующем с 1996 года академическом лицее, при архитектурно-строительном институте, учатся 542 учащихся. В лицее преподают 3 профессора , 12 кандидатов наук и доцентов.     

ТАСИ на основе договоров работает свыше чем с 20-ю ведущими институтами и университетами стран СНГ , Азии и Европы.     

Для профессоров-преподавателей и студентов института: имеется информационно-ресурсный центр площадью 1075,2 m2, куда входят современные компьютеры с возможностью выхода в интернет и книжным фондом в 247958 электронных книг. В институте имеется спортивный комплекс «Пахтакор» для занятий различными видами спорта; для обучающихся, приезжих из областей, предоставляется общежитие; в главном здании института работает столовая и имеются буфеты в факультетах.

Факультеты и кафедры, центры

Факультет управления строительством 
 Кафедра менеджмент в строительстве
 Кафедра экономики и управления недвижимостью
 Кафедра информатика и компьютерная графика
 Кафедра городского строительства и хозяйства
 Кафедра философских и социально-политических дисциплин
 Кафедра узбекского и иностранных языков

На кафедрах «Экономика» и «Менеджмент» работают известные в республике высококвалифицированные специалисты. Ряд профессоров и преподавателей прошли стажировку в ведущих учебных центрах Голландии, Германии, Франции. На факультете созданы все условия для получения знаний и изучения иностранных языков на высоком уровне. На факультете имеются 2 компьютерных, и 2 лингафонных и мультимедийный кабинет. 

По фонду Президента Республики Узбекистан «Истедод» 4 студента экономического факультета были направлены для обучения в Университеты США и Англии.  

Высокие профессиональные знания и навыки дают выпускникам возможность успешно применять их в банковских, налоговых, строительных и проектных организациях. Студенты факультета, участвуя в Республиканских олимпиадах, стабильно добиваются высоких результатов, получая призовые места в личном и командном зачётах.  

Ученые факультета проводят научно-исследовательскую работу по повышению эффективности строительного комплекса в условиях либерализации экономики строительства в республике.  

Также, при институте функционируют лицей, бизнес-школа, центр переподготовки и повышения квалификации менеджеров в сфере строительства и отдел международных связей.

В Ташкентском архитектурно-строительном институте, в основном штате работают 228 преподавателей, из них: 18-доктора наук и профессора, 88-кандидаты наук и доценты. 46,5% преподавателей института имеют ученые степени и научные звания.

На очном и заочном отделениях факультетов ведется подготовка более двух тысяч студентов по 12 образовательным направлениям бакалавриата и 19 специальностям магистратуры. В процессе обучения студенты имеют возможность получать глубокие теоретические знания и научно-практические навыки.

Научно-педагогические кадры готовятся через аспирантуру по 7 специальностям. Функционируют Специализированные советы по защите докторских и кандидатских диссертаций в области архитектуры и строительства. 

Научно-исследовательские работы института включены в Государственную научно-техническую программу по приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан. 

Специалисты института принимают заказы по проектированию строительных конструкций, общественных и жилых зданий, по разработке эффективных строительных материалов с применением техногенных отходов, по определению сейсмостойкости зданий и сооружений и др. 

В институте издаются учебники, учебные пособия, монографии и сборники научных трудов.

Факультет строительства зданий и сооружений 
 Кафедра здания и сооружения
 Кафедра гидротехнических сооружений, основания и фундаменты
 Кафедра строительных конструкций
 Кафедра строительной механики и сейсмостойкости сооружений
 Кафедра технологии и организации строительства

Ученые и преподаватели факультета проводят научно-исследовательские работы по проектированию лёгких строительных конструкций, сейсмостойкости зданий и сооружений, и исследованию свойств грунтов, архитектурно-строительной физике зданий и сооружений и др.

Факультет архитектуры 
 История и теория архитектуры
 Архитектурное проектирование
 Градостроительство и ландшафтная архитектура
 Интерьер и ландшафтный дизайн
 Начертательная геометрия и компьютерная графика
 Изобразительное искусство

Факультет инженерно-строительной инфраструктуры 
 Кафедра геодезии и кадастра
 Кафедра проектирования, строительства и эксплуатации инженерных коммуникаций
 Кафедра «Математика и естественные науки»
 Кафедра «Строительные материалы и химия»
 Кафедра «Производство строительных материалов, изделий и конструкций»

Центры 
 Информационно-ресурсный центр
 Центр информационных технологий
 Центр повышения квалификации
 Центр интеграции и инновации в архитектуре и строительстве

При вузе также действует лицей.

С 2018/2019 учебного года в институте открыто заочное отделение, обучение в котором производится только на платной основе.

Процесс обучения 
Профессорско-преподавательский состав института насчитывает 350 человек из которых 40 являются докторами наук и профессорами, 130 — кандидатами наук и доцентами, более 38 % имеют научные степени и звания.

В институте проходят обучение более 6000 студентов по 22 образовательным направлениям бакалавриата и по 35 специальностям магистратуры.

Согласно принятому в 2018 году постановлению Правительства Узбекистана, студенты Ташкентского архитектурно-строительного института проходят обязательную стажировку в проектных институтах и предприятиях базовых отраслей экономики страны.

Материально-техническая база 
В 2017 году правительством Узбекистана было принято решение о начале строительства нового корпуса вуза в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента. На время строительства учебный процесс в институте ведётся в основном здании на улице Алишера Навои, а также временно — в корпусах Ташкентского финансового института.

Международное сотрудничество 
Ташкентский архитектурно-строительный институт осуществляет международное сотрудничество с Институтом коммунального хозяйства Туркменистана, в рамках соглашения, подписанного 23 апреля 2018 года на встрече президентов Узбекистана Шавката Мирзиёева и Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова.

У института установлены партнёрские отношения с Ижевским государственным техническим университетом,  (Индонезия). 

Также в институте с 2018 года создано совместное образование по 7 образовательным направлениям бакалавриата, а с 2022 года и по 8 специальностям магистратура с Белорусским национальным техническим университетом. И по 1 специальности магистратуры с Университетом Анхальт прикладных наук Германии.

Примечания

Ссылки 
 

Высшие учебные заведения Ташкента